Die Gerry Weber Open 2013 waren ein Tennisturnier, welches vom 10. bis zum 16. Juni 2013 in Halle stattfand. Es war Teil der ATP World Tour 2013 und wurde auf Rasen ausgetragen. In der gleichen Woche wurden im Londoner Queen’s Club die AEGON Championships ausgetragen, die genau wie die Gerry Weber Open zur Kategorie ATP World Tour 250 zählten.

Titelverteidiger im Einzel war der Deutsche Tommy Haas, der in diesem Jahr als Nummer drei gesetzt war. Er verlor im Halbfinale gegen den Vorjahresfinalisten und diesjährigen Sieger Roger Federer in drei Sätzen. Dieser gewann das Finale gegen den Russen Michail Juschny, nach verlorenem Startsatz, in drei Sätzen. Damit beendete Federer seine Durststrecke von 10 Monaten ohne Turniersieg auf der ATP Tour. Letztmals ging er im August 2012 als Turniersieger vom Platz, als er bei den Cincinnati Masters den Titel holte. Bei den Gerry Weber Open holte er sich bei seiner achten Finalteilnahme seinen insgesamt sechsten Sieg. Im Doppel traten Aisam-ul-Haq Qureshi und Jean-Julien Rojer zur Titelverteidigung an, sie schieden allerdings in der ersten Runde gegen Kei Nishikori und Milos Raonic aus. Die diesjährige Austragung gewannen Santiago González und Scott Lipsky in zwei Sätzen gegen Daniele Bracciali und Jonathan Erlich.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 28 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren. Die vier topgesetzten Spieler im Einzel erhielten jeweils ein Freilos in die zweite Runde.

Qualifikation 
Die Qualifikation für die Gerry Weber Open 2013 fand am 8. und 9. Juni 2013 statt. Ausgespielt wurden vier Qualifikantenplätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigen.

Folgende Spieler haben die Qualifikation überstanden und spielten im Hauptfeld des Turniers:

Preisgelder und Weltranglistenpunkte 
Bei den Gerry Weber Open 2013 wurden die folgenden Preisgelder und Weltranglistenpunkte für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt bzw. gutgeschrieben. Spieler, die aus der Qualifikation in das Hauptfeld eintraten, erhielten die angegebenen Qualifikationspunkte zusätzlich zu denen für das Erreichen der jeweiligen Runde. Ansonsten sind die Beträge nicht kumulativ zu verstehen. Die Beträge für den Doppelbewerb galten je Spieler.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel auf der ATP Homepage (PDF; 59 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP Homepage (PDF; 53 kB)
 Turnierplan Qualifikation Einzel auf der ATP Homepage (PDF; 77 kB)

ATP World Tour 2013
Tennisturnier in Halle (Westf.)